— японский автогонщик.
 Вице-чемпион серии IRL Indy Lights 2007 года.

Спортивная карьера 
Хидэки начал свою автоспортивную карьеру в середине 1990 годов с картинговых соревнований. За несколько лет в подобных гонках Муто продемонстрировал неплохую скорость и относительную стабильность результатов, войдя в программу поддержки японских пилотов концерна Honda. В её рамках Хидэки в 1998 году перебрался в Европу, попробовав себя в полулюбительских первенствах на технике формульного типа. В следующие три года Муто провёл около трёх десятков гонок в Формуле-Vauxhall и Формуле-Форд, но сколько-нибудь значимых результатов не добился.

Honda, тем не менее, не бросила своего протеже, вернув его в Японию: в поддерживаемый чемпионат Formula Dream. Здесь Хидэки провёл пару лет, реализовав полученный в Европе опыт в десяток побед и чемпионский титул по итогам сезона-2003. Далее Муто продолжил свою карьеру в японских сериях: в 2004-05 годах он выступал в национальной Ф3, проведя за это время 31 старт, выиграв две гонки и став бронзовым призёром личного зачёта по итогам сезона-2005. Затем японец попробовал себя в Формуле-Ниппон и Super GT: в формульном первенстве сезон принёс лишь один очковый финиш в девяти гонках, а в кузовном первенстве Муто смог выиграть одну гонку в старшем классе — вместе с Лоиком Дювалем он стал сильнейшим на финальном этапе сезона в Фудзи.

Серия неплохих результатов позволила найти спонсоров на выступление в Северной Америке: при поддержке Агури Судзуки и Panther Racing Хидэки получил машину для выступлений в первенстве IRL Indy Lights. Имея минимальный опыт гонок по трассам овального типа японец, тем не менее, сравнительно быстро смог приспособиться к новым условиям и очень быстро стал бороться в лидирующей группе. Малая аварийность и определённая стабильность позволила ему в дальнейшем выиграть две гонки и, в итоге, забраться на вторую строчку личного зачёта. Отмечая прогресс соотечественника Судзуки смог добиться для Муто места в кокпите Panther Racing на заключительном этапе IRL IndyCar в Джолиете, где Хидэки сходу продемонстрировал неплохую скорость и финишировал в Top10.

Столь удачный дебют и достаточная финансовая поддержка от Honda позволила Муто заинтересовать в своих услугах Майкла Андретти, предложившего японцу контракт на полный сезон со своей командой в IRL IndyCar. В Andretti Green Racing Хидэки, в итоге, провёл пару сезонов, периодически финишируя в Top5, но большего, чем места на границе первой и второй десятки личного зачёта добиться не смог. Попытка сменить команду, перейдя в некогда весьма конкурентоспособный Newman/Haas Racing привела лишь к падению результатов и уходу из серии. В 2011 году Муто провёл свою последнюю гонку в серии: на Indy Japan 300 в Мотеги.

Покинув США Муто вернулся на родину, где вновь стал выступать в Формуле-Ниппон и Super GT. Очередная смена серии не далась легко, но постепенно Хидэки смог попасть в конкурентоспособную команду, регулярно набирать очки, а в сезоне-2013 начав регулярно финишировать на подиумных позициях в своём классе.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

IRL IndyLights 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

IRL IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт     
 
 
 

Родившиеся в Токио
Автогонщики Японии
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты Indy Lights
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Японии
Пилоты Super GT